Achdorf heißen folgende geographischen Objekte:
 Achdorf (Blumberg), Ortsteil von Blumberg im Schwarzwald
 Achdorf (Landshut), Stadtteil von Landshut, Niederbayern
 Achdorf (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von St. Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich